Bruncke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bruncke (Heinrich Brunck; † nach 1706), Amtsvogt in Langenhagen
 Hermann Bruncke (Hermann Ludwig Friedrich Bruncke; 1851–1914), deutscher Pädagoge, Oberlehrer am Gymnasium Wolfenbüttel

Siehe auch:
 Brunck
 Brunk
 Brunke